Thane to the Throne è un album in studio del gruppo musicale statunitense Jag Panzer, pubblicato nel 2000.

Tracce

Collegamenti esterni